Денгофівка — колишня назва села Денихівка.
 Денгофівка — залізнична станція в с. Денихівка.

Див. також 
 Денгоффи